HC ist eine Abkürzung für:

 Aviaction, ehemalige deutsche Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Bahnhof Celle (DS100-Code)
 Hamiltonian Circuit, dt. Hamiltonkreis
 Handball-Club
 Hardcore, diverse Bedeutungen
 Hardcover, bei Büchern: mit Festeinband
 Havana Club, alkoholhaltiges Getränk
 Heimcomputer in der DDR
 Heinz-Christian, Vorname
 High Council, dt. Hoher Rat
 High Speed CMOS-Technolgie
 Hockey-Club, siehe Hockey
 eine schwere Bergwertung bei bestimmten Radrennen, insbesondere der Tour de France, Bergwertung (Tour de France)#Anstiege „hors catégorie“
 eine Rennkategorie im Straßenradsport, Straßenradsport#UCI-Kategorie
 Hospitality Club, ein Online-Gastgeberdienst
 Hydrocarbons, dt. Kohlenwasserstoffe
 Hydrocephalus, krankhafte Erweiterung der liquorgefüllten Flüssigkeitsräume
 Koerzitivfeldstärke HC (H … magnetische Feldstärke, C … coercivity)
 Somalia nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Ecuador
 als H.C. Hinweis auf Sterbeeintrag in den Registern des Standesamtes, vgl. H.A. Hinweis auf Geburtsregister und H.B. Hinweis auf Heiratsregister

HC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Mittelsachsen (für Hainichen)
 Großbritannien: Bournemouth
 Niederlande: Händlerkennzeichen für Mofas und Mopeds
 Norwegen: Elverum in der Provinz Innlandet
 Polen: Zollverwaltung
 Slowakei: Okres Hlohovec
 Tschechien: Honorarkonsul

h. c. ist eine Abkürzung für:

 honoris causa (lateinisch „der Ehre wegen“), kennzeichnet ehrenhalber verliehene Auszeichnungen
 hors commerce, Abkürzung auch h/c (französisch „außerhalb des Handels“), Bezeichnung für „Künstlerexemplare“ (auch „artist's proof“ oder „épreuve d'artiste“), außerhalb der eigentlichen Auflage
 hermitian conjugate (engl. hermitesch konjugiert), steht für das hermitesch konjugierte des vorherigen Terms in einer komplexen mathematischen Gleichung.

H-C steht für:

 H-C Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

HC